Des autoroutes de plusieurs pays portent le code A352 :
  Autoroute allemande A352, une autoroute urbaine à Hanovre ;
  Autoroute française A352 reliant Dorlisheim à la Vallée de la Bruche.